Francisco José de, puede referirse a:

 Francisco José II de Liechtenstein: (1906 - 1989) príncipe de Liechtenstein desde el año 1938 hasta su muerte. Su título completo era Su Alteza Serenísima Franz Joseph Maria Aloys Alfred Karl Johannes Heinrich Michael Georg Ignaz Benediktus Gerhardus Majella von und zu Liechtenstein, Príncipe de Liechtenstein, Duque de Troppau y Jägerndorf, Conde de Rietberg.	
 Francisco José I de Austria: (1830 - 1916) Emperador de Austria, Rey Apostólico de Hungría, Rey de Bohemia, Croacia y Eslavonia, Dalmacia, Galicia y Lodomeria, e Iliria.
 Francisco José I de Liechtenstein: (1726 - 1781) Príncipe de Liechtenstein (1772 - 1781). Era sobrino de José Venceslao de Liechtenstein.
 Francisco José de Battenberg: (1861 - 1924) Hijo menor del matrimonio morganático del príncipe Alejandro de Hesse-Darmstadt con la condesa Julia von Hauke.
 Francisco José de Caldas:	(1768 - 1816) Científico, militar, geógrafo, botánico, astrónomo, naturalista, periodista, prócer y mártir colombiano.
 Francisco José de Emparán: (1676 - 1740) Señor de la Casa-Torre y Palacio de Emparán en Azpeitia.
 Francisco José de Goya y Lucientes: (1746 - 1828) Pintor y grabador español.
 Francisco José de Isla: (1703 - 1781) Novelista y religioso jesuita español.
 Francisco José de Ovando: (1698 - 1754) Marino y administrador colonial español
 Francisco José Álvarez de la Chica: (n. 1960) Político socialista español.